Werk Arena peut désigner:
 Werk Arena (1967), patinoire de la ville de Třinec en République tchèque
 Werk Arena (2014), salle multi-usage de la ville de Třinec en République tchèque.